Brussels (Bruxelles) – città e capitale del Belgio
Brussels – comunità in Ontario, Canada
Brussels – comunità in Manitoba, Canada
Brussels – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
Brussels – città del Wisconsin, Stati Uniti